Cabanelas ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Cabanelas (Mirandela)
 Cabanelas (Vila Verde)